Die Boeing 777 ist ein zweistrahliges Langstrecken-Großraumflugzeug, das von Boeing Commercial Airplanes, einem Geschäftsfeld von Boeing, entwickelt und hergestellt wird. Es ist das größte zweistrahlige Flugzeug und wird allgemein als Triple Seven (deutsch Dreifach-Sieben) bezeichnet. Die 777 kann zwischen 301 und 458 (Air Canada High Density) Passagiere in einer Drei-Klassen-Konfiguration aufnehmen und hat je nach Modell eine Reichweite von 9,695 km bis 17,732 km. Die 777 wurde in Absprache mit acht großen Fluggesellschaften entwickelt und sollte ältere Großraumflugzeuge ersetzen und die Kapazitätslücke zwischen der 767 und der 747 schließen.

Die 777 wird in zwei Rumpflängen hergestellt. Die ursprüngliche Version 777-200 wurde 1995 in Dienst gestellt, gefolgt von der 777-200ER mit größerer Reichweite im Jahr 1997. Die gestreckte 777-300, die 10,1 Meter länger ist, folgte 1998. Die Varianten 777-300ER und 777-200LR mit größerer Reichweite wurden 2004 bzw. 2006 in Dienst gestellt, während die Frachterversion, die 777F, 2009 ihr Debüt feierte.

United Airlines nahm mit der 777 im Jahr 1995 erstmals den kommerziellen Flugbetrieb auf. Die erfolgreichste Variante ist die 777-300ER mit 799 ausgelieferten Flugzeugen und bis heute über 844 Bestellungen. Emirates betreibt mit 148 Flugzeugen die größte 777-Flotte. FedEx Express betreibt die größte Flotte von 777-Frachtflugzeugen. Bis Juni 2019 wurden 2.033 Boeing 777 in allen Varianten bestellt und 1.598 ausgeliefert.

Varianten 
United Airlines erteilte am 14. Oktober 1990 den Erstauftrag für das 777-Programm, als sie 34 777-200 mit Pratt & Whitney PW4084-Triebwerken im Wert von 11 Mrd. US-Dollar mit Optionen für weitere 34 Maschinen kaufte. Nachfolgende Versionen der 777, darunter die 777-200ER, 777-200LR, 777-300, 777-300ER, 777F und die kommenden 777-8X und -9X, wurden von Air France, British Airways, Cathay Pacific und Pakistan International Airlines (PIA) eingeführt. In der folgenden Tabelle sind die Meilensteindaten für jede Variante aufgeführt.

Derzeitige und zukünftige Betreiber 
Die 777-200 wurde am 7. Juni 1995 mit dem Erstflug von London Heathrow nach Dulles International Airport bei United Airlines in Dienst gestellt. Vom ersten Tag an erhielt die 777 von der Federal Aviation Administration eine 180-minütige ETOPS-Freigabe und war damit das erste Verkehrsflugzeug, das eine ETOPS-180-Freigabe erhielt. Diese wurde später auf 207 Minuten im Oktober 1996 erhöht. British Airways stellte das erste Modell mit General Electric GE90-77B-Triebwerken am 17. November 1995 in Dienst. Das erste Flugzeug mit Rolls-Royce Trent 877-Triebwerken wurde am 31. März 1996 an Thai Airways International ausgeliefert, womit die Einführung der drei ursprünglich für das Verkehrsflugzeug entwickelten Triebwerke abgeschlossen war.

Im Juli 2009 überholte Emirates mit der Auslieferung des 78. Flugzeugs Singapore Airlines als größten 777-Betreiber. Seit 2010 ist Emirates mit 152 Flugzeugen der größte Betreiber von Boeing 777. Die Fluggesellschaft begann im Februar 2011 mit der Ausmusterung älterer -200, -200ER und -300, hatte aber bis Mai 2011 47 weitere -300ER bestellt. Weitere große Betreiber sind United Airlines (96), Qatar Airways (81), Air France (70), American Airlines (67) und Cathay Pacific (65). Mit Stand November 2011 betreiben 62 Fluggesellschaften Varianten der Boeing 777.

In der folgenden Tabelle sind die aktiven und ehemaligen Betreiber des Flugzeugs ab September 2022 aufgeführt:

Regierungen

Einzelnachweise 

Boeing 777